Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 332 dans le monde.

 RS-332 au Brésil
 Route 332 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 332 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 332 en Finlande
 Route nationale 332 en France